Coelestin (auch Cölestin und Zölestin) ist ein männlicher Vorname. Dieser Name wird häufig als Ordensname gewählt.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name leitet sich von der mittellateinischen Form coelestis des lateinischen Wortes caelestis – himmlisch ab. Coelestin(us) bedeutet also „der Himmlische“.

Namenstag 
Namenstag ist der Gedenktag des heiligen Papstes Coelestin I., am 27. Juli (katholisch) oder am 8. April (orthodox).

Varianten 
 Cölestin, Zölestin
 Célestin ()
 Celestino ()
 Celestine, Celestina Cölestina (weiblich)

Namensträger 
 Cölestin Böhm (* um 1664; † 1731), österreichischer Benediktiner, von 1704 bis 1709 Abt des Stiftes St. Georgenberg-Fiecht
 Cölestin Flottwell (1711–1759), deutscher Germanist, Lehrer und Hochschullehrer in Königsberg
 Cölestin Frener (1664–1737), deutscher Benediktiner, von 1725 bis 1737 Abt der Reichsabtei Ochsenhausen
 Cölestin Josef Ganglbauer (1817–1889), österreichischer Benediktiner, von 1876 bis 1881 Abt von Stift Kremsmünster, danach Erzbischof von Wien und Kardinal
 Cölestin Gugger von Staudach (1701–1767), österreichisch-schweizerischer Benediktiner, vom 23. März 1740 bis zu seinem Tode Fürstabt des Klosters St. Gallen
 Coelestin Hochbrucker (1727–1805), deutscher Benediktiner, Organist, Harfenist und Komponist
 Cölestin Hoffmann von Greiffenpfeil (1635–1688), deutscher Kaufmann und Bürgermeister von Frankfurt/Oder
 Coelestin Höynck (1659–1727), deutscher Benediktinermönch, Abt des Klosters Grafschaft
 Cölestin Königsdorfer (1756–1840), letzter Abt des Benediktinerklosters Heilig Kreuz Donauwörth
 Cölestin Maier (1871–1935), deutscher Benediktinermönch, Abt von Schweiklberg
 Cölestin Myslenta (1588–1653), lutherischer Theologe polnischer Abstammung, langjähriger Rektor der Universität Königsberg
 Coelestin Nauwerck (1853–1938), deutscher Pathologe
 Cölestin Pestaluz (1608–1678), österreichischer Benediktiner und Abt des Stiftes Gleink
 Cölestin Recla (1842–1908), Südtiroler Baumeister
 Cölestin Stampfer (1823–1895), Tiroler Historiker und Schriftsteller sowie römisch-katholischer Priester
 Coelestin II. Steiglehner (1738–1819), deutscher Benediktiner, letzter Fürstabt von St. Emmeram in Regensburg
 Coelestin Svoboda (1893–1943), deutscher römisch-katholischer Geistlicher (Prämonstratenser) und Opfer des Nationalsozialismus
 Coelestin Vivell (1846–1923), deutscher Benediktinermönch und Musikforscher
 Coelestin Vogl (1613–1691), deutscher Benediktinermönch, Gelehrter und Abt im Benediktinerkloster St. Emmeram in Regensburg
 Cölestin Wolfsgruber (1848–1924), österreichischer römisch-katholischer Kirchenhistoriker und Hofprediger

Männlicher Vorname